Инал — бухта на Черноморском побережье России
 Инал — князь Кабарды
 Инал — тюркский титул
 Аль-Ашраф Инал — мамлюкский султан Египта в 1453—1461 годах из династии Бурджитов.